Hands Across the Sea – film del 1912 diretto da Gaston Mervale
 Hands Across the Sea – marcia di John Philip Sousa
 Hands Across the Sea – commedia di Noël Coward
 Hands Across the Sea – singolo dei Modern English del 1984
 Hands Across the Sea – singolo dei The Dooleys del 1974